Alta Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Alta Mountain (Montana)
 Alta Mountain (Washington)